Вобасо има више значења:
 Вобасо (Флорида)
 Вобасо (Минесота)